Lobato steht für:

 Lobato (Paraná), Gemeinde im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Lobato (New Mexico), Ort in New Mexico, Vereinigte Staaten

Lobato ist der Familienname folgender Personen:

 Ángela Lobato Herrero (* 1992), spanische Beachvolleyballspielerin
 Isabel Barreto Lobato (1948–1975), osttimoresische Unabhängigkeitsaktivistin
 José Maria Barreto Lobato Gonçalves, osttimoresischer Politiker
 Juan José Lobato (* 1988), spanischer Radrennfahrer
 Leandro Lobato, osttimoresischer Politiker
 Lúcia Lobato (* 1965), osttimoresische Politikerin
 Luís Maria Lobato, osttimoresischer Politiker
 Monteiro Lobato (1882–1948), brasilianischer Schriftsteller
 Nicolau dos Reis Lobato (1946–1978), osttimoresischer Freiheitskämpfer und Politiker
 Rogério Lobato (* 1949?), osttimoresischer Politiker
 Rubén Lobato (* 1978), spanischer Radrennfahrer